ООО «Газпром ЦПС» — российская IT-компания. Обеспечивает цифровую трансформацию бизнес-процессов, внедряет инновации и сопровождает крупные инвестиционные проекты в периметре ПАО «Газпром». С 2022 года «Газпром ЦПС» входит в список аккредитованных IT-компаний.

Направления деятельности

IT-Разработка 
«Газпром ЦПС» разрабатывает продукты, программы, системы и интерфейсы для цифровизации капитального строительства, логистики и снабжения, работы с персоналом и данными, управления операционным и другими процессами.
Все решения — импортозамещенные, на основе российского ПО, в частности 1С, и ПО с открытым исходным кодом.
«Газпром ЦПС» является официальным партнером фирмы «1С», сертифицированным на внедрение и комплексное обслуживание решений системы «1С:Предприятие 8».

IT-консалтинг 
Компания оптимизирует бизнес-процессы и IT-системы в периметре ПАО «Газпром», разрабатывает концепции цифровой трансформации и проектирует единую IT-инфраструктуру.

Проектирование единых цифровых платформ 
«Газпром ЦПС» создает единые интегрированные решения для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Флагманский проект компании — «Единая цифровая платформа», которая оцифровывает процессы капитального строительства от проектно-изыскательских работ до момента ввода в эксплуатацию.

Отраслевой консалтинг 
Компания оказывает консалтинговые услуги в области концептуального проектирования, управления проектами капитального строительства и проектного управления. Разрабатывает и внедряет методологию по управлению проектами, проводит комплексную экспертизу проектов. В рамках «Газпром ЦПС» действуют 12 Центров компетенций проектного управления и IT-технологий.

Образовательные сервисы 
«Газпром ЦПС» проводит обучающие программы по управлению проектами и концептуальному инжинирингу. Цифровизует процессы корпоративного обучения с применением VR-технологий.

История 
История ООО «Газпром ЦПС» началась в 2019 году. Ключевой задачей стало создание единого цифрового оператора в периметре ПАО «Газпром». Постепенно пул задач расширился, и компания стала разрабатывать собственные IT-решения. В 2022 году «Газпром ЦПС» получила статус аккредитованной IT-компании. За 4 года штат вырос до 300+ сотрудников.

В 2022 году компания вступила в некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», заключила партнерские соглашения с YADRO (входит в состав ИКС Холдинга) и «Полиматикой».
Среди клиентов ООО «Газпром ЦПС» ПАО «Газпром», ООО «Газпром инвест», АО «Газстройпром», ООО «Газпром бурение», ООО «РусГазБурение», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром межрегионгаз» и др.

Собственники и руководство 
Участниками ООО «Газпром ЦПС» являются:

ООО «Газпром ВНИИГаз» — 49,9 %

ООО ГПН-ЗС — 25,05 %

ООО ЭТП ГПБ — 25,05 %

Генеральный директор — Куриленко Антон Анатольевич

Примечания

Ссылки 
  gazpromcps.ru